Мора́но () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
Морано, Рид (род. 1977) — американский кинооператор и режиссёр.
Морано, Франческо (1872—1968) — итальянский куриальный кардинал.
 Морано, Эмма (1899—2017) — итальянская долгожительница. См. также 
 Морано-Калабро — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Морано-суль-По — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.